Bălușești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bălușești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Bălușești (Dochia), Dorf im Kreis Neamț
 Bălușești (Icușești), Dorf im Kreis Neamț